Verkalamp kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Verkalamp (Ockelbo socken, Gästrikland, 674834-153651), sjö i Ockelbo kommun, 
Verkalamp (Ockelbo socken, Gästrikland, 676755-152499), sjö i Ockelbo kommun,  (7,34 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn